Kandrše (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Kandrše (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi